Саби́ров — тюркская фамилия (женская форма — ).

Известные носители 
 Камский, Гата Рустемович (Гатаулла Рустемович Сабиров; род. 1974) — советский и американский шахматист.
 Сабиров, Мухаммат Галлямович (1932—2015) — государственный деятель, первый премьер-министр Татарстана.
 Сабиров, Олег Владимирович (род. 1981) — казахстанский футболист.
 Сабиров, Ринат (род. 1991) — латвийский футболист, вратарь.
 Сабиров, Салим Закирович — генерал-майор милиции.
 Сабиров, Сатар (род. 1923) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Сабиров, Тахир Мухтарович (1929—2002) — советский и таджикский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист.
 Сабиров, Тимур Сафарович (1940—1977) — таджикский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Сабиров, Файздрахман Ахмедзянович (1919—1990) — Герой Советского Союза.
 Сабиров, Хафиз Сабирович (1910—1940) — Герой Советского Союза.
 Сабиров, Шамиль Алтаевич (род. 1959) — советский боксёр-любитель.

См. также